Olivier Magnan-Grenier (né le  à Sherbrooke, Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur
À sa troisième saison complète avec les Huskies de Rouyn-Noranda de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Olivier Magnan a connu une excellente saison. Ces performances sur glace laissèrent une bonne impression chez les dépisteurs des Devils du New Jersey de la Ligue nationale de hockey. Ils le choissirent au  lors du repêchage de 2006.

Il rejoint donc l'organisation des Devils pour la saison 2006-2007. Il joua cette année-là avec les Titans de Trenton de la East Coast Hockey League ainsi qu'avec les Devils de Lowell de la Ligue américaine de hockey. En août 2011, il est mis à l'essai par le Dinamo Minsk de la KHL. Finalement, il n'est pas retenu car il n'a pas le profil recherché par le club biélorusse.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003||Foreurs de Val-d'Or|| LHJMQ ||2||0||0||0||0||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004||Huskies de Rouyn-Noranda||LHJMQ ||69||1||8||9||67||11||0||2||2||6
|-
|2004-2005||Huskies de Rouyn-Noranda ||LHJMQ ||70||5||15||20||82||10||0||2||2||14
|-
|2005-2006||Huskies de Rouyn-Noranda||LHJMQ||69||14||27||41||97||5||0||1||1||6
|-
|2006-2007||Titans de Trenton||ECHL ||45||1||9||10||63||1||0||0||0||0
|-
|2006-2007||Devils de Lowell||LAH ||24||1||1||2||13||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008||Devils de Lowell||LAH||75||1||15||16||69||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Devils de Lowell ||LAH ||76 ||2 ||8 ||10 ||66 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Devils de Lowell||LAH||71 ||3 ||16 ||19 ||68 ||5 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2010-2011 ||Devils d'Albany ||LAH || 50|| 2|| 11|| 13|| 35|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 ||Devils du New Jersey ||LNH || 18|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || HC Val Pusteria Wolves|| Serie A || 36|| 5|| 21|| 26|| 80|| 11|| 4|| 3|| 7|| 8
|-
| 2012-2013 || Dornbirner EC|| EBEL || 54|| 4|| 8|| 12|| 68|| -|| -|| -|| -||-
|-
| 2013-2014 || Dornbirner EC || EBEL || 53 || 4 || 14 || 18 || 95 || -|| -|| -|| -||-
|-
| 2014-2015 || Dornbirner EC || EBEL || 53 || 3 || 10 || 13 || 75 ||-|| -|| -|| -||-
|-
| 2015-2016 || Dornbirner EC || EBEL || 51 || 4 || 9|| 13 || 80 || 5 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 2016-2017 || Dornbirner EC || EBEL || 48 || 3 || 11 || 14 || 47 || -|| -|| -|| -||-
|-
| 2017-2018 || Dornbirner EC || EBEL || 49 || 3 || 20 || 23 || 36 || 6 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| 2018-2019 || Dornbirner EC || EBEL || 50 || 3 || 16 || 19 || 40 ||-|| -|| -|| -||-
|-
| 2019-2020 || Dornbirner EC || EBEL || 50 || 2 || 7 || 9 || 36 || -|| -|| -|| -||-
|-
| 2020-2021 || Dornbirner EC || EBEL || 45 || 1 || 8 || 9 || 14 || 6 || 0|| 0|| 0|| 10

Références 

Naissance en mai 1986
Naissance à Sherbrooke
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Joueur des Foreurs de Val-d'Or
Joueur des Huskies de Rouyn-Noranda
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Devils de Lowell
Joueur des Devils d'Albany
Joueur des Titans de Trenton
Joueur du HC Val Pusteria
Joueur du Dornbirner EC
Défenseur de hockey sur glace